Наш — местоимение единственного числа мужского рода. Также может означать:

Фамилия 
  (1920—2004) — датский художник и писатель.
  (род. 1977) — чешская лыжница и велосипедистка.

В искусстве 
 «Наш» — популярный арт-журнал, издававшийся в Днепропетровске в 1998—2008 годах.

См. также 
 NUSH — блочный алгоритм симметричного шифрования
 Наше — озеро в России
 НАШ — украинский телеканал
 Наши — разные значения
 Нэш — фамилия и топоним

Примечания